Warhawk (jogo eletrônico de 1995) — jogo lançado para Sony PlayStation
Warhawk (jogo eletrônico de 2007) — remake do jogo de PlayStation lançado para PS3
 Warwalk ou Gavião Guerreiro — personagem das séries animadas Batman do Futuro e Liga da Justiça Sem Limites
Warwalk ou Curtiss P-40 Warhawk — aeronave de ataque dos Estados Unidos da era da Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de tecnologia